Leybach kann folgendes bezeichnen:
 Leybach (Kalflack), einen Abschnitt des Fließgewässersystems Kalflack-Leybach-Hohe Ley im nordrhein-westfälischen Kreis Kleve
 Ignace Xavier Joseph Leybach, einen französischen Komponisten und Organisten